Phéax, Phaiax ou Phæax (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Phéax, fils de Poséidon dans la mythologie grecque ;
 Phéax, architecte d'Agrigente () ;
 Phéax, orateur et homme politique athénien ( ) ;
Phéax, matelot assistant Nausithoos, pilote du navire de Thésée.